Estepa (geografia), vasta planura on només s'hi fa vegetació herbàcia o subarbustiva
 Estepa (botànica), gènere d'arbusts de la família de les cistàcies
 Estepa (Sevilla), municipi de la província de Sevilla